Лига 1 2010/11 е 73-тото първенство от основаването му. Марсилия е настоящият шампион. Кръговете бяха обявени на 21 май 2010 и сезонът започна на 7 август и ще завърши на 29 май 2011. Зимната почивка ще е между 23 декември и 15 януари 2011. Ще има три отбора получили промоция от Лига 2, които заменят трите отбора отпаднали от Лига 1 2009/10. Общо 20 отбора участват в първенството, като след края три клуба ще отпаднат в Лига 2.

Промени през 2010/11

Промени в отборите 
На 19 април, Кан завършиха 0:0 с Ним. Равенството осигури на Кан завръщане в Лига 1 след като отпаднаха в Лига 2 предишният сезон. На 30 април, Брест си осигури промоция в Лига 1, за първи път откакто е изпаднал административно през 1991. Брест получи промоция след като победи Тур с 2:0. На 14 май, последният ден от сезона на Лига 2, Арл-Авиньон стана последният отбор от Лига 2, получил промоция за Лига 1. Клубът победи 4-тият Клермон с 1:0 като домакин и спечели промоция. Клубът получи промоция за Лига 2 от Чампионат Насионал предишният сезон, което означава, че клуба се е преместил с две дивизии нагоре за два сезона.

Гренобъл бе първият отбор, който отпадна в Лига 2. Това бе сигурно още от 10 април 2010, когато клубът бе победен от Тулуза с 4:0. На 3 май 2010 Булон и Льо Ман отпаднаха в Лига 2 след като и двата клуба загубиха мачовете си. Льо Ман бе победен от Нанси с 3:2 като гост, докато Булон загуби с 1:0 от Сент Етиен, когото преследваха и двата отбора. Булон се завърна в Лига 2 след кратък престой в най-горната дивизия на Франция. Клубът бе спечелил промоция за Лига 1 година по-рано.

Отбори получили промоция за Лига 1
 Кан
 Брест
 Арл-Авиньон

Отбори изпаднали в Лига 2
 Льо Ман
 Булон
 Гренобъл

Информация за отборите 

1 Може да се промени преди старта на сезона.

Класиране 

Последно обновяване: 29 май 2011 г.

Източник: Лига 1 

Правила за класиране: 1-во точки, 2-ро голова разлика, 3-то вкарани голове

1 Носителят на Купа на Франция 2010/11 се класира за плейофите на Лига Европа 2011/12.

2 Носителят на Купа на лигата на Франция 2010/11 се класира за трети квалификационен кръг на Лига Европа 2011/12.

(Ш) = Шампион, (И) = Изпадане, (П) = Промоция, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Единствено когато сезонът не е свръшил:

(К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (ТК) = Класира се за турнира, но не е ясно за коя фаза

Резултати 

Последно обновяване: 29 май 2011 г.Източник: lfp.fr

Позиции по кръг

Статистика

Голмайстори 

Последно обновяване: 29 май 2011 г.Източник: Официална статистика на голмайсторите

Асистенции 

Последно обновяване: 25 май 2011 г.Източник: Официална таблица на асистентите

Награди

Месечни

Играч на месеца

Външни препратки 
Официален сайт

Източници 

Турнири по футбол във Франция